Bandiera di New York (città)
 Bandiera di New York (stato)